Anoka bezeichnet Orte in den Vereinigten Staaten:

 Anoka (Indiana), im Cass County
 Anoka (Minnesota), im Anoka County
 Anoka (Nebraska), im Boyd County
 Anoka County, Verwaltungseinheit in Minnesota

Sonstiges:
 Anoka County-Blaine Airport (Janes Field), Airport im Anoka County, Minnesota
 Anoka County Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado
 Anoka County Park, Park im Anoka County, Minnesota

im NRHP gelistete Objekte:
 Anoka Post Office, in Anoka, Minnesota, ID-Nr. 79001180
 Anoka-Champlin Mississippi River Bridge, in Anoka, Minnesota, ID-Nr. 79001181